Новообинский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Петропавловском районе Алтайского края России. Административный центр — село Новообинка.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 880 человек, в том числе 400 мужчин и 480 женщин.

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 3 населённых пункта:

В 2010 году упразднены посёлки Чесноково и Шелегино входившие в состав сельского поселения.

Примечания 

Муниципальные образования Петропавловского района Алтайского края
Сельские поселения Алтайского края